Ariège – rzeka we Francji i Andorze
 Ariège – departament we Francji